Roč je lahko:
 ročaj
 Roč, Buzet, naselje na Hrvaškem
 Stanica Roč, naselje na Hrvaškem